Guthrie är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det kan ingå i geografiska namn.

Personer med efternamnet Guthrie
 Arlo Guthrie (född 1947), amerikansk folkmusiker och låtskrivare
 Danny Guthrie (född 1987), engelsk fotbollsspelare
 Francis Guthrie (1831–1899), brittisk-sydafrikansk matematiker och botanist
 Frederick Guthrie (1833–1886), brittisk kemist och fysiker
 James Guthrie, flera personer
 James Guthrie (konstnär) (1859–1930), skotsk konstnär
 James Guthrie (politiker) (1792–1869), amerikansk politiker,demokrat, senator för Kentucky
 James Guthrie (skivproducent) (född 1953), engelsk skivproducent
 James Walter Guthrie (1602–-1661), skotskfödd svensk präst och riksdagsman, känd som Jacobus Waltheri Güthræus
 Janet Guthrie (född 1938), amerikansk racerbilförare
 Jim Guthrie (född 1961),amerikansk raceförare
 Kevin Guthrie (född 1988), brittisk skådespelare
 Peter Guthrie Tait (1831–1901), skotsk fysiker
 Robin Guthrie (född 1962), skotsk musiker, kompositör och musikproducent
 Thomas Guthrie, flera personer 
 Thomas Guthrie (filantrop) (1803–1873), skotsk filantrop
 Thomas Anstey Guthrie (1856–1934), engelsk författare
 Thomas Maule Guthrie (död 1943), skotsk politiker
 Woody Guthrie (1912–1967), amerikansk folkmusiker och låtskrivare

Skotska efternamn